Цше́рбен () — місцевість у Німеччині.
 Цшербен (Мерзебург)
 Цшербен (Тойченталь)